Domingão – aldeia portuguesa
 Domingão (programa de televisão) – programa de televisão português emitido pela SIC
 Domingão com Huck – programa de televisão auditório exibido pela TV Globo
 Domingão do Faustão – extinto programa de auditório brasileiro exibido pela TV Globo